Фінал чемпіонату Європи з футболу 1984 — футбольний матч, у якому визначався переможець чемпіонату Європи з футболу 1984. Матч відбувся 27 червня 1984 року на стадіоні Парк де Пренс у столиці Франції, місті Париж. У матчі зустрілися збірні Франції та Іспанії. Перемогу у матчі з рахунком 2:0 здобула французька збірна.

Матч

Посилання 
 Протокол матчу на сайті УЄФА 

Чемпіонат Європи з футболу 1984
1984
Матчі збірної Іспанії з футболу
Матчі збірної Франції з футболу
Події 27 червня
Червень 1984